Alpsko skijanje na Zimskim olimpijskim igrama 2014. u Sočiju održavalo se na skijalištu Roza Hutor u blizini Krasnajske Poljane od 9. do 22. veljače.

Tablica medalja

Natjecanja

Muškarci

Žene

Vidi još 
 Hrvatska na ZOI 2014. 
Alpsko skijanje na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru 2010.

2014
Športovi na ZOI 2014.